Джек Бассам Баракат (англ. Jack Bassam Barakat) — соло-гитарист и бэк-вокалист американской поп-панк группы All Time Low.

Ранние годы 
Джек Баракат родился 18 июня 1988 года в Ливане, в семье Джойс и Бассама Баракат. У него есть старшие брат и сестра — Джо и Мэй. Когда Джек был ещё младенцем, его семья переехала в Балтимор, штат Мериленд.

Будучи в старшей школе, Джек Баракат и четверо его друзей — Алекс Гаскарт, Райан Доусон, TJ Ihle и Крис Кортилелло, начали исполнять каверы на песни различных панк-рок групп. Кортилелло и Ihle покинули коллектив, и группа бездействовала, оставшись без басиста. Но вскоре к ним присоединился Зак Меррик, а Гаскарт занял место ритм-гитариста.

Карьера

All Time Low 
В 2004 году группа подписала контракт с Emerald Moon Records и в том же году выпустила свой дебютный EP — The Three Words to Remember in Dealing with the End. В июле 2005 года они выпустили студийный альбом The Party Scene. В декабре 2005 года группа прекратила сотрудничество с Emerald Moon Records, в марте 2006 подписала контракт с Hopeless Records, а 25 сентября 2007 года группа выпустила второй альбом So Wrong, It’s Right, после чего популярность группы начала стремительно расти.

Третий студийный альбом Nothing Personal группа выпустила 7 июля 2009 года.

6 июня 2011 года вышел четвёртый альбом Dirty Work, выпущенный под лейблом Interscope Records.

В 2012 году All Time Low перестали сотрудничать с Interscope Records и снова подписали контракт с Hopeless Records. 9 октября 2012 года вышел пятый студийный альбом Don’t Panic.

7 апреля 2015 года был выпущен шестой альбом Future Hearts. Альбом дебютировал на первых строчках чартов Великобритании и США.

В 2017 году группа покинула Hopeless Records и подписала контракт с Fueled by Ramen. 2 июня 2017 года вышел седьмой альбом, получивший название Last Young Renegade.

После выхода шестого альбома, группа решила взять перерыв, чтобы вернуться с новой музыкой.

В начале 2020 года группа анонсировала свой новый альбом — Wake Up, Sunshine, который вышел 3 апреля 2020 года. В альбом вошла представленная ранее на фестивале Slam Dunk песня «Getaway Green». В написании этого альбома Джек принял участие не только как гитарист, но и как автор песен. Одна из песен, в написании которых он принял участие, «Monsters», занимает первую строку в альтернативном чарте уже на протяжении 13 недель.

WhoHurtYou 
18 июня 2019 года Баракат представил проект, который получил название WhoHurtYou. За год до этого Джек пережил серьезный разрыв, и его друг Кевин Фишер, с которым они познакомились во время записи Last Young Renegade, рассказал о том, как написание песен помогали ему в такие моменты.

Дебют этого дуэта состоялся 21 июня, когда вышла их первая песня вместе с клипом — «Wish We Never Met». Многие фанаты ATL положительно отнеслись к новому проекту, увидев обычно веселого и оптимистичного Джека с другой стороны.

Вторая песня «Nobody Wins» была выпущена 16 августа вместе с клипом на нее.

В сентябре коллектив объявил, что выступит вместе с The Maine 27 ноября в Анахайм, Калифорния и 29 ноября в Сан-Диего, Калифорния.

18 октября состоялась премьера песни «Not The One».

1 ноября вышел EP под названием Stages, в который вошли все выпущенные ранее песни.

25 ноября группа выпустила кавер на песню Кэти Перри «The One That Got Away».

Дискография 
All Time Low

 The Party Scene (2005)
 So Wrong, It’s Right (2007)
 Nothing Personal (2009)
 Dirty Work (2011)
 Don’t Panic (2012)
 Future Hearts (2015)
 Last Young Renegade (2017)
 Wake Up, Sunshine (2020)

WhoHurtYou

 Stages (2019)
 "The One That Got Away" (2019)

Примечания 

Гитаристы США